Ди́дрик Тёнсет (; ) — норвежский лыжник, олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира в эстафетах (2015 и 2017), победитель этапа Кубка мира. Специализируется в дистанционных гонках. Также выступает в легкоатлетическом беге на средние и длинные дистанции.

Спортивная карьера 
В 2015 году в Фалуне Тёнсет стал чемпионом мира в эстафете 4×10 км, в скиатлоне занял 4-е место.

В Кубке мира Тёнсет дебютировал 22 января 2012 года. 20 января 2013 года выиграл этап Кубка мира в эстафете в Ла Клюза. 13 декабря 2014 года выиграл дистанцию 15 км классическим стилем в Давосе. 18 декабря 2016 года вновь одержал победу в составе сборной Норвегии в эстафете в Ла Клюза. В общем зачёте Кубка мира лучшее достижение — 9-е место в сезоне 2015/16.

Результаты

Олимпийские игры

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта

Примечания 

Лыжники Норвегии
Бегуны на средние дистанции Норвегии
Бегуны на длинные дистанции Норвегии
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Чемпионы мира по лыжным гонкам